Bethune ist der Name folgender Orte:

In den Vereinigten Staaten:
 Bethune (Colorado), im Kit Carson County
 Bethune (Kalifornien), im San Bernardino County
 Bethune (South Carolina), im Kershaw County
 Bethune Beach, im Volusia County, Florida

In Kanada:
 Bethune (Saskatchewan), ein Dorf (Village) in der Provinz Saskatchewan

In Frankreich:

 Béthune

Bethune ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Bethune (1852–1947), kanadischer Politiker
 Angus Bethune (1908–2004), australischer Politiker
 Charles James Stewart Bethune (1838–1932), kanadischer Geistlicher und Entomologe
Donald S. Bethune (* 1948), US-amerikanischer Physiker
 Ed Bethune (* 1935), US-amerikanischer Politiker
 François Bethune (1868–1938), belgischer Romanist und Mediävist
 George Washington Bethune (1805–1862), US-amerikanischer Theologe
 Ivy Bethune (1918–2019), amerikanische Schauspielerin
 James Lindesay-Bethune, 16. Earl of Lindsay (* 1955), britischer Geschäftsmann, Staatssekretär und Mitglied des Oberhauses
 Jean-Baptiste Bethune (1821–1894), belgischer Architekt, Künstler und Designer
 Joanna Bethune (1770–1860), US-amerikanische Sozialreformerin
 Lauchlin Bethune (1785–1874), US-amerikanischer Politiker
 Louise Blanchard Bethune (1856–1913), US-amerikanische Architektin
 Marion Bethune (1816–1895), US-amerikanischer Politiker
 Mary McLeod Bethune (1875–1955), US-amerikanische Bürgerrechtlerin
 Norman Bethune (1890–1939), kanadischer Arzt
 Sabine de Bethune (* 1958), belgische Rechtsanwältin und Politikerin (CD&V)
 Tim Bethune (* 1962), kanadischer Leichtathlet
 Zina Bethune (1945–2012), US-amerikanische Schauspielerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Bethune Blackwater Schooner, in Milton, Florida, ID-Nr. 91000948
 Bethune-Ayres House, in Jerome, Idaho, ID-Nr. 83002318
 Bethune-Cookman College Historic District, in Daytona Beach, Florida, ID-Nr. 96000298
 Bethune-Powell Buildings, in Clinton, North Carolina, ID-Nr. 86000580

Siehe auch:
 Béthune (Begriffsklärung)